Jerzy Szacki (1884–1939/1940) – duchowny rzymskokatolicki, proboszcz Wojska Polskiego II RP
 Jerzy Szacki (1929–2016) – socjolog i historyk myśli socjologicznej